Sweethearts (1938), een Amerikaanse film van W.S. Van Dyke
Sweethearts (1990), een Australische film van Colin Talbot
Sweethearts (1997), een Amerikaanse film van Aleks Horvat